Еремизино-Борисовское сельское поселение — муниципальное образование в Тихорецком районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Еремизино-Борисовский сельский округ.

Административный центр — станица Еремизино-Борисовская.

В станице отмечается её личный праздник - день улицы.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Тихорецкого района
Сельские поселения Краснодарского края